Aveiro (district), een district in Portugal
Aveiro (stad), de hoofdstad van dit district
Aveiro (Pará), een gemeente in Brazilië